Al Hairston (1945) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Chris Hairston (1989) – giocatore di football americano statunitense
Happy Hairston (1942-2001) – cestista statunitense
Josh Hairston (1992) – cestista statunitense
Kamesha Hairston (1985) – ex cestista statunitense
Lindsay Hairston (1951) – ex cestista statunitense
Malik Hairston (1987) – cestista statunitense
Marlon Hairston (1994) – calciatore statunitense
Nate Hairston (1994) – giocatore di football americano statunitense
P.J. Hairston (1992) – ex cestista statunitense